Името Христовци носят две български села:

 Христовци, област Велико Търново
 Христовци, област Габрово